En informatique théorique, et plus précisément en théorie de la complexité, il existe plusieurs théorème de hiérarchie. Ils expriment tous l'idée, qu'avec plus de ressources, on peut résoudre strictement plus de problèmes. 
Les principaux sont :

 le théorème de hiérarchie en temps déterministe ;
 le théorème de hiérarchie en temps non-déterministe ; 
 le théorème de hiérarchie en espace.